Српска лига Војводина у сезони 2016/17. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига ове сезоне броји 15 клубова уместо планираних 16, будући да је Доњи Срем иступио из лиге (пребачен у 3 нивоа ниже такмичење), а није било времена да се попуни упражњено место другим тимом. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су три зоне - ВФЛ Исток, ВФЛ Југ и ВФЛ Север.

Клубови у сезони 2016/17.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

1  Два првопласирана клуба на табели Српске лиге Војводина (Братство 1946 и Омладинац из Нових Бановаца) су због финансијских проблема одустала од такмичења у наредној сезони Прве лиге Србије. Позивницу за такмичење у вишем рангу прихватио је тек трећепласирани клуб на табели Српске лиге Војводина - ТСК из Бачке Тополе.

2 БВршац је одустао од такмичења у Српској лиги ВОјводина у сезони 2017/18 због финансијских проблема.

3 Црвена звезда Нови Сад је на основу резултата требало да испадне у Војвођанску лигу Југ, али је након одустајања Вршца ипак остала да се  такмичи у Српској лиги Војводина и у сезони 2017/18.

Легенда:

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине

Српска лига Војводина
Војводина